Plaats in Indonesië
 Wlahar (Adipala), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
 Wlahar (Rembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Wlahar (Wangon), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java